Ганжи — название населённых пунктов:

Украина 
 Ганжи — село в Новосанжарском районе Полтавской области.
 Ганжи — село в Решетиловском районе Полтавской области.